Кра́сная Звезда — посёлок в Воскресенском районе Нижегородской области. Входит в состав Егоровского сельсовета.

География 
Вдоль деревни протекает речка Кугай, впадает в в Люнду.

Население 

По данным на 1999 год, численность населения составляла 5 чел.

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)